Финал Кубка полноправных членов 1986 () — 1-й розыгрыш Кубка полноправных членов, состоявшийся 23 марта 1986 года между «Челси» и «Манчестер Сити». «Челси» одержал победу со счетом 5:4.

Финал был изначально назначен на субботу 1 марта. У «Манчестер Сити» был на этот день запланирован матч чемпионата против «Оксфорд Юнайтеда», который проиграл «Челси» в финале южной половины сетки кубка. «Оксфорд» отказался переносить матч на другой день, Футбольная лига пошла навстречу «Оксфорду» и перенесла финал Кубка полноправных членов на среду 19 марта. С этим решением не согласился председатель «Сити» Питер Суэлс, утверждая что матч в выходной день привлечёт больше зрителей и будет более выгоден с финансовой точки зрения. В итоге было принято решение провести матч 23 марта, в воскресенье, несмотря на то, что у обеих команд-финалисток были игры чемпионата 22 марта. Суэлс оказался прав, но из около 70 тысяч пришедших на игру зрителей, 60 тысяч поддерживали «Челси».

Счёт открыли футболисты «Сити» на 10-й минуте, когда Стив Кинси подставился под удар Мика Маккарти, но затем «Челси» повели 5:1 благодаря хет-трику Дэвида Спиди и дублю Колина Ли. Хет-трик Спиди стал первым на стадионе «Уэмбли» за 20 лет, после трёх мячей Джеффри Херста в ворота сборной ФРГ в финале чемпионата мира 1966 года. В промежутке времени с 84-й по 89-ю минуту «Манчестер Сити» забил трижды и свёл разницу в счёте к минимуму, но «Челси» сумел в напряжённой концовке удержать победу.

В 2009 году газета «Daily Mail» назвала этот матч 38-м в списке лучших финалов в истории стадиона «Уэмбли».

Отчёт о матче

Путь к финалу

Примечания

Ссылки 
 Кубок полноправных членов на Top-football.ru
 Кубок полноправных членов на Nozdrul.plus.com

Финалы Кубка полноправных членов
Суперкубок Англии
Кубок полноправных членов 1986
Кубок полноправных членов 1986